Pachano es un apellido que puede referirse a las siguientes personas:
Aníbal Pachano, bailarín, coreógrafo, director teatral, y arquitecto argentino.
Sofía Pachano, actriz, cantante y bailarina argentina, hija de Aníbal Pachano.
Jacinto Regino Pachano, militar, escritor y político venezolano.